Sololá (departement), een departement van Guatemala
Sololá (stad), de hoofdstad van het departement